En architecture et construction, un avaloir ou sterfput (belgicisme) est un dispositif destiné principalement à recueillir les eaux de ruissellement ou de nettoyage des sols et les conduire au réseau d'égouttage.
 En chapellerie et mode, un avaloir est un outil en laiton avec une encoche à l'extrémité et un manche de bois. L'avaloir sert à glisser à sa place la ficelle de blocage de la matière lors de la phase de dressage d'un chapeau avant le séchage.
 En fumisterie, un avaloir est une partie du conduit, de forme tronconique, située au-dessus du foyer pour avaler la fumée.
 En sellerie, un avaloir est une pièce du harnais qui descend derrière les cuisses des chevaux et les entoure à leur partie inférieure.

Voir aussi 
 À-valoir